Die Red Letter Day Open 2006 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 24. Juni 2006 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden die Ordina Open in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz, Richard Gasquet, konnte sich erneut durchsetzen und gewann seinen zweiten Karrieretitel. Im Finale schlug er Jonas Björkman aus Schweden, den Turniersieger von 1998 und 2002, in zwei Sätzen. Im Turnierverlauf kam kein gesetzter Spieler über das Achtelfinale hinaus und Gasquet musste gegen keinen Gesetzten antreten.
Im Doppel konnten Vorjahressieger Jonathan Erlich und Andy Ram ihren Titel mühelos verteidigen. Sie kamen ohne Satzverlust durchs Turnier und schlugen im Finale die Russen Igor Kunizyn und Dmitri Tursunow.

Das Preisgeld betrug 355.000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 166 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 151 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 16 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Nottingham